Rouzeau ist der Familienname folgender Personen: 

 Stéphane Audoin-Rouzeau (* 1955), französischer Historiker
 Valérie Rouzeau (* 1967), französische Schriftstellerin und Übersetzerin